Le nom Boone ou  peut avoir deux origines :
 forme flatteuse moyen néerlandaise Bonin du nom germain Bono (de Boniface) : nom paternel ; 
 nom de profession : du nl. boon : fève, haricot : planteur de fèves.

Variantes :
, Bonen, Boons, Boen, Boens, , Boenne. 

Boone peut désigner :

Nom de famille 

 Aaron Boone (né en 1973), joueur et entraîneur américain de baseball ;
 Daneen Boone (?), actrice canadienne ;
 
 Daniel Boone (1734-1820), explorateur américain ;
 Debby Boone (née en 1956), chanteuse américaine ;
 Fernand Boone (1934-2013), footballeur belge ;
 Jean-Baptiste Boone (1794-1871), prêtre jésuite belge et prédicateur ;
 
 Josh Boone (né en 1979), réalisateur et scénariste américain ;
 Josh Boone (né en 1984), joueur professionnel de basket-ball américain ;
 Laurence Boone (née en 1969), économiste et femme politique française ;
 Levi Boone (1808-1882), maire de Chicago ;
 Megan Boone (née en 1983), actrice américaine ;
 Pat Boone (né en 1934), chanteur, crooner et acteur américain ;
 Rachelle Boone-Smith (né en 1981), athlète américaine spécialiste du sprint ;
 Richard Boone (1917-1981), acteur américain ;
 Sylvia Ardyn Boone (1941-1993), historienne de l'art américaine ;
 Véronique Boone, ingénieure-architecte belge ;
 Walker Boone, acteur canadien ;

Toponymie 

 ,
 Le lac Boone, lac de barrage situé dans le nord-est du Tennessee, aux États-Unis.

Villes 
 Boone, siège du comté de Watauga, ville située dans l'État de Caroline du Nord, aux États-Unis ;
 Boone, ville située dans le comté de Pueblo, dans l'État du Colorado, aux États-Unis ;
 Boone, chef lieu du comté de Boone, ville située dans l’État de l’Iowa, aux États-Unis.

Homonymie de localités aux États-Unis